Blijdenstein (De Wolden), buurtschap bij Ruinerwold in de gemeente De Wolden, provincie Drenthe
 Pinetum Blijdenstein, een pinetum in Hilversum
 Blijdenstein (Utrecht), een stadskasteel in de stad Utrecht

Personen met de achternaam Blijdenstein 
de familie Blijdenstein in Enschede en omstreken, met diverse fabrikanten in de textielindustrie
Albert Jan Blijdenstein (1829-1896) een Twentse textielfabrikant en politicus, kleinzoon van Jan Bernard Blijdenstein
Christina Alida Blijdenstein (1823-1859), een Nederlandse schilderes en tekenares
Jan Bernard Blijdenstein (1756-1826) een Twentse textielfabrikant en politicus, grootvader van Albert Jan Blijdenstein
Benjamin Willem Blijdenstein (1811-1866), bankier en stichter van de Twentsche Bank
Benjamin Willem Blijdenstein (1839-1914), bankier, stichter van Pinetum Blijdenstein

Zie ook 
 Blijdesteijn, een landelijk bekend stijlmodehuis